Geoffrey Castillion (1991), een Nederlands voetballer
Jan Baptist de Castillion (1680-1753), een Vlaams bisschop

Zie ook
Castillon